Карл Бергман:
 Бергман, Карл (1821—1876) — американский дирижёр и виолончелист.
 Бергман, Карл-Юхан (род. 1978) — шведский биатлонист.